Smyk může označovat:
 smyk (mechanika), fyzikální oblast, střih či posun na soumezném řezu, tečně, v jeho rovině:
 statika, smykové namáhání: mez pružnosti ve smyku (mez kluzu ve smyku), následně mez pevnosti ve smyku – jinak též namáhání střihem, ve střihu
 dynamika: smykový pohyb, smykové tření
 smyk kol vozidla – ztráta přilnavosti kol k nosnému povrchu za vzniku rozdílu rychlostí mezi obvodem kola a povrchem: tření, namísto odvalování
 smyk (silniční doprava), ztráta směrového vedení vozidla či brzdného účinku selháním adheze na kluzkém povrchu
 smyk (kolejová doprava), nadměrné zpomalení či zablokování kol selháním adheze při brzdění, podkluzování při rozjezdu viz skluz (kolejová doprava)
 drift (automobilový sport)
 Smyk (film), psychologické drama režiséra Zbyňka Brynycha z roku 1960
 smyk (zemědělský nástroj), nástroj ke smykování (smýkání)

Související články 
 smyčec
 smyčka
 smykadlo, kontaktní část sběrače proudu

Externí odkazy